Павел Барановский:
 Барановский, Павел (род. 1990) — польский футболист, защитник.
 Барановский, Павел Александрович (род. 1974) — российский регбист и тренер.